Callogryllus är ett släkte av insekter. Callogryllus ingår i familjen syrsor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Syrsor
Callogryllus